Podprefektura Ōshima (Kagoshima) –
 Podprefektura Ōshima (Tokio) –